Рейшель — фамилия. Известные носители:
 Рейшель, Бернар
 Рейшель, Франц